Dischinger steht für:
 Fachspedition Karl Dischinger, mittelständischer Transport- und Logistikdienstleister

Dischinger ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Dischinger (* 1992), brasilianischer Tennisspieler
 Franz Dischinger (1887–1953), deutscher Bauingenieur
 Gabriele Dischinger (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin
 Hermann Dischinger (1944–2020), deutscher Mundartautor und -dichter
 Rudolf Dischinger (1904–1988), deutscher Maler

Siehe auch:
 Dischingen